Deliver Us from Evil signifie Délivre-nous du mal en anglais et peut désigner :

Musique

Chanson 

 , chanson de Bullet for My Valentine, figurant sur l'album Scream Aim Fire sorti le .

Album 

 Deliver Us from Evil, album de Budgie sorti le  ;
 , album de Kryst the Conqueror sorti le .

Téléfilm 

 , titre original de La Dernière Rançon, téléfilm de Boris Sagal diffusé en 1973.

Cinéma 

 , titre original de Joey, film d'Horace Jackson sorti en 1977 ;
 , titre original de Délivrez-nous du mal, film américain d'Amy J. Berg sorti en 2006 ;
 , titre international de Fri os fra det onde, film danois d'Ole Bornedal sorti en 2009 ;  
 , titre original de Délivre-nous du mal, film d'horreur de Scott Derrickson sorti en 2014.
 Deliver Us from Evil, film sud-coréen réalisé par Hong Won-chan et sorti en 2020

Livre 

 , livre du médecin de la marine américaine Thomas A. Dooley III, M.D. publié en 1956 ;
 , roman de William Shawcross publié en 2000 ;
 , livre de Sean Hannity publié en 2004.

Voir aussi